Tropinota är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Étienne Mulsant 1842. Enligt Catalogue of Life ingår Tropinota i familjen Cetoniidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen bladhorningar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar